Récits des friches et des bois est un recueil de récits d'Henri Vincenot publié après sa mort, en 1997.

Contenu 
Ce recueil contient les récits suivants :
 Récit pour servir de préface
 L'Expédition de vif argent
 La Pie du Toussaint Vendrot
 La Joie de vivre
 La Paulée
 L'Œil de carpe
 Le Téchon
 Le Petit Crime
 Le Pauvre Petit Visage du péché
 La Combe morte
 Fruit sec
 Deuxième Chant
 Troisième Chant
 Héritage
 La Visite
 Le Braconnier
 Du sang sur la neige
 Et il se croit grand... mais il est tout petit
Tous parlent de sa jeunesse rurale bourguignonne.

Bibliographie 
 Bulletin critique du livre français, 1999

Notes et références 

Livre paru en 1997
Récit